(1981-), footballeur italien ;
 Peter J. Ganci, Jr. (1946-2001), pompier américain ;
  (1932-), membre de la mafia sicilienne ;